José Alejandro Guerrero (1992), Chileens voetballer
José Fernando Guerrero (1967), Ecuadoraans voetballer
José Nelson Guerrero, Ecuadoraans voetballer
José Guerrero (scheidsrechter), scheidsrechter uit Nicaragua
José Daniel Guerrero (1987), Mexicaans voetballer
José Guerrero (tennis) (ca. 1950), tennisser uit Spanje